Denis Amiel – drammaturgo, scrittore e critico teatrale francese
 Gausbert Amiel – trovatore guascone
 Henri-Frédéric Amiel – filosofo, poeta e critico letterario svizzero
 Jon Amiel – regista britannico